Only Time Will Tell může být:

 Only Time Will Tell (album, Sandeé) – album zpěvačky Sandeé z roku 1992
 Only Time Will Tell (album, Ian Gomm a Jeb Loy Nichols) společné album hudebníků Iana Gomma a Jeb Loy Nichols z roku 2010
 „Only Time Will Tell“ – píseň skupiny Asia z jejího alba Asia (1982)
 „Only Time Will Tell“ – píseň hudebníka Johna Calea z jeho alba Sabotage/Live (1979)
 „Only Time Will Tell“ – píseň rappera Ill Billa z jeho alba The Hour of Reprisal (2008)
 „Only Time Will Tell“ – píseň zpěváka Jimmyho Buffetta z jeho alba Banana Wind (1996)
 „Only Time Will Tell“ – píseň kytaristy Mika Oldfielda z jeho albaThe Songs of Distant Earth (1994)
 „Only Time Will Tell“ – píseň skupiny Saga z jejího alba Wildest Dreams'' (1987)
 Only Time Will Tell (román) – román Jeffreyho Archera z roku 2011